Перший уряд Арсенія Яценюка (27 лютого 2014 р. — 27 листопада 2014 р.)
 Другий уряд Арсенія Яценюка (27 листопада 2014 р. — 14 квітня 2016 р.)

Яценюк